|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2016 vond plaats van 22 tot en met 27 februari 2016 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de zestiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2016. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Timea Bacsinszky was haar titel niet komen verdedigen. Zij nam deel aan het gelijktijdig plaatsvindende toernooi in Doha.

De als eerste geplaatste Viktoryja Azarenka won haar openingspartij, maar liet voor de tweede ronde verstek gaan, wegens een polsblessure.

Het tweede reekshoofd, Sloane Stephens uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Stephens wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Acapulco op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2016.

De Belgische Alison Van Uytvanck was het vijfde reekshoofd; zij strandde echter al in de eerste ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer, als achtste geplaatst, versloeg onder meer het derde reekshoofd Anastasija Pavljoetsjenkova (tevens haar dubbelspelpartner) in de kwartfinale – zo bereikte zij de halve finale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Lara Arruabarrena en María Teresa Torró Flor had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Arruabarrena speelde samen met Paula Cristina Gonçalves – zij waren het derde reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste Spaanse duo Anabel Medina Garrigues / Arantxa Parra Santonja won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Kiki Bertens en Johanna Larsson in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast al 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Parra Santonja zeven.

Naast Kiki Bertens – die met de Zweedse Johanna Larsson de finale bereikte – was er nog een Nederlandse speelster: Demi Schuurs speelde samen met de Belgische An-Sophie Mestach – dit team strandde in de eerste ronde. Eveneens uit België: Yanina Wickmayer, die met Russin Anastasija Pavljoetsjenkova via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, bereikte de tweede ronde – daarin verloren zij van het tweede reekshoofd, Bertens/Larsson.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Acapulco 2016
Acapulco